Блюменталь — село в Беляевском районе Оренбургской области России. Входит в состав Ключёвского сельсовета.

География 
Расстояние от районного центра — 59 км.

История 
Бывшее немецкое село. В 1939 г. создан колхоз имени Э.Тельмана. Позже село стало отделением совхоза «Зубаревский».

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
В селе действует единственная в России католическая община расположенная в сельской местности.

Примечания 

Населённые пункты Беляевского района (Оренбургская область)
Места поселения российских немцев в Оренбургской области